Longxing bezeichnet:

 Longxing (Chongzhou) (隆兴镇), Großgemeinde der Stadt Chongzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longxing (Daozhen) (隆兴镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longxing (Hechuan) (隆兴镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hechuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Longxing (Longjiang) (龙兴镇), Großgemeinde im Kreis Longjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Longxing (Wudu) (隆兴镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Longxing (Xinjiang) (龙兴镇), Großgemeinde im Kreis Xinjiang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Longxing (Xishui) (隆兴镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longxing (Yubei) (龙兴镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing
 Longxing (Gaoping) (隆兴乡), Gemeinde im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longxing (Yibin) (隆兴乡), Gemeinde im Kreis Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longxing (Shilong) (龙兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shilong in der chinesischen Provinz Henan